Covaliu este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Brăduț Covaliu (1924-1991), pictor român
 Mihai Covaliu (n. 1977), scrimer român

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale